Tihany Spetacular Circus foi fundado por Franz Czeisler  (28 de junho de 1916) no dia 21 de abril de 1951 na cidade de Jacareí, interior de São Paulo, Brasil. A origem do nome vem de sua cidade natal Tihany localizada na Hungria. 

Antes de vir para o Brasil como imigrante em 1967, Frans já trabalhava nos palcos da Hungria, Romênia e Tchecoslováquia, 
como ator, bailarino e, por último, palhaço. Foi condecorado como Primeiro Membro honorário do Colégio Nacional de Artes Circenses e Cênicas (Conacie). 

É considerado o maior circo da América Latina e um dos melhores do mundo. Frequentemente, Tihany visita o Brasil, México, Paraguay, Argentina, e Estados Unidos.

A mudança para os Estados Unidos veio pela necessidade de expansão: após uma rápida passagem pela Flórida, o circo fixou-se em Las Vegas, onde  Czeisler viveu até os 99 anos. O auge veio nos anos 80, quando a lona do Tihany abrigava shows lotados para uma plateia de 4 mil pessoas. O imigrante húngaro aproveitou para crescer economicamente: agregou outros negócios, incluindo participações em vários shopping centers. 

Circos do Brasil